John Horsley peut notamment désigner :
 John Horsley (1685-1732), archéologue britannique ;
 John Horsley (1920-2014), acteur britannique.

Voir aussi